Линн — фамилия. Известные носители:
 Линн, Алекс (род. 1993) — британский автогонщик.
 Линн, Адрианна (род. 1985) — американская порноактриса.
 Линн, Беверли (род. 1973) — американская актриса и кинопродюсер.
 Линн, Бри (род. 1986) — американская порноактриса.
 Линн, Вера (1917—2020) — английская певица, дама Ордена Британской Империи.
 Линн, Вик (1925—2010) — бывший канадский хоккеист, левый крайний нападающий.
 Линн, Виктор (род. 2003) — датский футболист, нападающий.
 Линн, Грег (род. 1964) — американский архитектор.
 Линн, Джанет (род. 1953) — американская фигуристка.
 Линн, Джеймс Томас (1927—2010) — американский юрист и государственный деятель, министр жилищного строительства и городского развития США (1973—1975).
 Линн, Джефф (род. 1947) — британский певец, мультиинструменталист, автор песен, аранжировщик, продюсер.
 Линн, Джеффри (1909—1995) — американский актёр.
 Линн, Джианна (род. 1985) — американская порноактриса.
 Линн, Джиллиан (1926—2018) — английская балерина, танцовщица, хореограф, актриса и театральный постановщик.
 Линн, Джинджер (род. 1962) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, певица и фотомодель.
 Линн, Джонатан (род. 1943) — английский актёр, комик, сценарист и кинорежиссёр.
 Линн, Крисси (род. 1984) — американская порноактриса.
 Линн, Лиза — кельтская арфистка, композитор в стиле нью-эйдж, проживающая в Лос-Анджелесе.
 Линн, Лера (род. 1984) — американская фолк-певица.
 Линн, Лонни Рашид (более известен под псевдонимом Common; род. 1972) — американский актёр и рэп-исполнитель.
 Линн, Лоретта (урождённая Лоретта Уэбб; 1932—2022) — американская певица и композитор, одна из наиболее популярных исполнительниц кантри в 1960—80-х годах.
 Линн, Лэнс (род. 1987) — американский бейсболист, выступающий за клуб главной лиги бейсбола «Чикаго Уайт Сокс».
 Линн, Мередит Скотт (род. 1970) — американская актриса, режиссёр и продюсер.
 Линн, Одра (род. 1980) — американская актриса и фотомодель.
 Линн, Рекс (род. 1956) — американский кино- и телеактёр, продюсер.
 Линн, Ричард (род. 1930) — британский психолог.
 Линн, Роберт (род. 1967) — американский ватерполист.
 Линн, Стэн (1928—2002) — английский футболист.
 Линн, Сэмми (1920—1995) — английский футболист.
 Линн, Фред (род. 1952) — американский бейсболист.
 Линн, Челси (род. 1987) — американская актриса, стендап-комик и ютубер.
 Линн, Энтони (род. 1968) — игрок в американский футбол и тренер.

Псевдонимы 
 Джина Линн (настоящее имя Таня Меркадо; род. 1974) — известная американская порноактриса и фотомодель.
 Диана Линн (урождённая Долорес Мэри Лое; 1926—1971) — американская актриса, популярная в середине XX века.
 Кэмерон Линн (настоящее имя Ариан Николь Эндрю; род. 1987) — американская профессиональная рестлерша.
 Тиана Линн (настоящее имя Дианна Линдберг; род. 1983) — американская порноактриса и эротическая модель.
 Эмбер Линн (урождённая Лора Аллен; род. 1963) — американская порноактриса.

Топоним 
 Линн () — город в штате Массачусетс
 Линн () — коммуна в кантоне Аргау (Швейцария).
 Линн () — тауншип в округе Мак-Лод, Миннесота, США.
 
 Замок Линн — замок в районе Линн немецкого города Крефельд (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).
Составные топонимы
 Линн-Канал — залив в северо-восточной части Тихого океана на территории штата Аляска, США.
 Линнвилл — ряд топонимов.

См. также 
 Лин (значения)
 Линь (значения)
 Linn Manufacturing Corporation